Зонд (інструмент)
 Зонд (датчик)
 Лямбда-зонд
 Космічний зонд
 Зонд (медицина)
 Мікрозонд